Assai (muziekterm)
 Assaí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Assaí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná

Zie ook 
 Asai (doorverwijspagina)
 Açai, de vrucht van de açaipalm